Amerikai Egyesült Államok
 Akron (Alabama)
 Akron (Colorado)
 Akron (Indiana)
 Akron (Iowa)
 Akron (Kansas)
 Akron (Michigan)
 Akron (Missouri)
 Akron (Nebraska)
 Akron (New York)
 Akron (Nyugat-Virginia)
 Akron (Ohio)
 Akron (Pennsylvania)
 Akron Township (Illinois)
 Akron Township (Michigan)
 Akron Township (Big Stone megye, Minnesota)
 Akron Township (Wilkin megye, Minnesota)
 Kanada
 Akron (Ontario)

Más
USS Akron (ZRS-4)
Akron (1911 airship)
University of Akron, in Ohio
Akron and Barberton Belt Railroad

Kapcsolódó szócikkek 
Acron (egyértelműsítő lap)